Kory Tarpenning (né en 1962), athlète américain spécialiste du saut à la perche ;
 Marc Tarpenning (né en 1964), ingénieur et entrepreneur américain, cofondateur en 2003 de la société Tesla, Inc. - anciennement Tesla Motors.